Berger poate fi:

 Gerhard Berger, pilot de Formula 1
 Maria Berger, polticiană austriacă
 Georges Berger, pilot belgian de Formula 1
 Patrik Berger, jucător ceh de fotbal 
 Wilhelm Georg Berger, compozitor, muzicolog, violist și dirijor român
 Louis Berger Group, companie de consultanță în domeniul ingineriei și dezvoltării economice

Vezi și 
 Berg

Nume de familie
Nume de familie germane
Nume de familie evreiești